Obcina oder Občina steht für:
Občina, slowenische Bezeichnung für Verbandsgemeinden im ehemaligen Jugoslawien. In Slowenien steht sie heute für die Gemeinden des Landes.
Opicina. eine italienische Ortschaft in der Provinz Triest und Vorort der 4 km entfernten Stadt Triest
Obcina (Maramureș), eine ruthenische Höhensiedlung in etwa 1000 m Seehöhe auf einem Pass in der Gemeinde Poienile de sub Munte im rumänischen Kreis Maramureș im Norden Rumäniens